Сергей Александрович Зыков (1907—1974) — советский сурдопедагог, доктор педагогических наук, профессор. Заслуженный учитель РСФСР (1960 г.). Создатель системы обучения глухих детей языку, с введением в учебный процесс предметно-практического обучения.

Биография 
Сергей Александрович Зыков окончил школу II ступени в г. Твери. Прошёл педагогическую практику и в возрасте 18 лет был назначен учителем и заведующим Поддубьевской школы.
С тех пор занимался просвещением (народным образованием).
С началом ВОВ пошёл добровольцем в Народное ополчение, в течение года был рядовым пулемётчиком, минометчиком, участвовал в боях за Москву. Отучился в артиллерийском училище и вернулся на фронт командиром взвода топографической разведки; впоследствии был назначен начальником штаба артиллерийского дивизиона. В феврале 1946 г. был демобилизован. За участие в военных действиях С. А. Зыков был награждён двумя орденами и двумя медалями.
C марте 1946 г. С. А. Зыков начал работать в Институт дефектологии АПН РСФСР, где был научным сотрудником, ученым секретарем, а с 1948 года возглавлял сектор обучения и воспитания глухих детей.
Более 20 лет С. А. Зыков был членом дефектологической секции УМСа, членом редколлегии «Жизнь глухих», членом экспертной комиссии по педагогическим наукам ВАКа.Работал в НИИ дефектологии АПН СССР, занимался обучением и воспитанием глухих детей (с 1948 по 1974 гг.); под руководством C.А. Зыкова и при его непосредственном участии проводились исследования по различным проблемам сурдопедагогики, актуальным для соответствующих периодов развития школы для глухих детей.
В 1954 году выходит работа С. А. Зыкова «Методы учебно-воспитательной работы на уроке в школе глухонемых», которая явилась главой пособия «Урок в школе глухонемых».
В 1961 году С. А. Зыков опубликовал монографию «Обучение глухих детей языку по принципу формирования речевого общения».
Разработанная им система обучения языку быстро распространялась по стране и за рубежом (особенно в соцстранах).
На основе исследований С. А. Зыкова и его сотрудников, были разработаны новые программы и методические пособия; написан новый «Букварь», учебники.
Методические руководство «Обучение глухих детей языку», изданное в 1959 году, раскрыло всю работу в приготовительном классе по обучению дактильной, устной речи, обучению грамоте и долгие годы оставалось настольной книгой учителя и воспитателя.
Ряд его научных работ был опубликован только после его смерти.

Публикации 
 Архив.
 Автобиография // Архив С. А. Зыкова, 1925.
 Методика первоначального обучения глухонемых детей русскому языку. М.: Учпедгиз, 1940. С. 75.
 Ответ на рецензии // Архив С. А. Зыкова, 1940.
 Состояние и задачи учебно-воспитательной работы школ для глухонемых детей // Учебно-воспитательная работа в школах для глухонемых и вспомогательных школах. Бюллетень 11-12. М.: Наркомпрос РСФСР, 1940 . С. 5-17.
 Обучение глухонемых детей грамоте. М.-Л., 1947. С. 160.
 Состояние знаний и навыков по русскому языку у учащихся приготовительного класса школы глухонемых детей // Учебно-воспитательная работа в специальных школах. М.: Учпедгиз, 1948. Вып. III—IV. С. 3-28.
 О повышении качества работы по обучению глухонемых детей русскому языку // Учебно-воспитательная работа в специальных школах. М.: Учпедгиз, 1951. Вып. I—II. С. 3-29.
 Методы учебно-воспитательной работы на уроке в школе глухонемых // Урок в школе глухонемых. М.: Учпедгиз, 1954 . С. 53-76.
 Проблема формирования у глухонемых детей речи как средства общения // Учебно-воспитательная работа в специальных школах. М.: Учпедгиз, 1955. Вып. III. С. 23-38.
 Обучение глухих детей языку по принципу формирования речевого общения. М, 1961. С. 360.
 К характеристике методов исследования по проблемам сурдопедагогики // Материалы к семинару по методике сурдопедагогических исследований. Киев, 1968. С. 7-10.
 Развитие глухих детей — важнейшая проблема советской сурдопедагогики настоящего времени // Тезисы докладов. Шестая научная сессия дефектологии. М., 1971. С. 197—199.
 Проблемы советской сурдопедагогики // Вопросы сурдопедагогики. Уч. записки МГПИ. М., 1972. С. 3-21.
 Использование предметно-практической деятельности в обучении глухих школьников / Под ред. С. А. Зыкова. М.: Педагогика, 1976. С. 144.
 Методика обучения глухих детей языку. М.: Просвещение, 1977. С. 200.

Награды 
 Два ордена
 Две медали
 Премия АПН РСФСР за работы по первоначальному обучению глухих детей языку (1953 г.),
 первая премия К. Д. Ушинского за книгу «Обучение глухих детей языку по принципу формирования речевого общения» (1962 г.),
 медаль К. Д. Ушинского (1957 г.) за монографию «Обучение глухонемых детей грамоте»,
 звание Заслуженный учитель школы РСФСР (за заслуги в народном образовании, 1960 г.).

Примечания

Литература 
 Дьячков А. И. О творческом содружестве Института дефектологии с учителями специальных школ // Учебно-воспитательная работа в специальных школах. М.: Учпедгиз, 1954. Вып. II. С. 3-13.
 Выготский Л. С. Принципы социального воспитания глухонемых детей // Проблемы дефектологии. М.: Просвещение, 1995. С. 58-71.
 Зыков С. А. Обучение глухих детей языку по принципу формирования речевого общения (фрагмент) //Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2013. – №. 3. – С. 43-51.

Ссылки 
 К 90-летию со дня рождения С. А. Зыкова
 Зыков Сергей Александрович (1907—1974)

Сурдопедагоги